Por Brownstown pode estar à procura de:
 Brownstown (Illinois)
 Brownstown (Indiana)
 Brownstown (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos